Adenauer ist der Familienname folgender Personen:

 August Adenauer (1872–1952), deutscher Jurist
 Gina-Maria Adenauer (* 1985), ehemalige deutsche Automobilrennfahrerin
 Hanna Adenauer (1904–1978), deutsche Kunsthistorikerin 

 Ludwig Adenauer (1902–1971), Staatssekretär in Nordrhein-Westfalen
 Max Adenauer (1910–2004), deutscher Politiker (CDU), Oberstadtdirektor von Köln
 Patrick Adenauer (* 1960), deutscher Unternehmer
 Paul Adenauer (1923–2007), deutscher Geistlicher
 Paul Bauwens-Adenauer (* 1953), deutscher Architekt und Geschäftsmann
 Sven-Georg Adenauer (* 1959), deutscher Politiker (CDU)

Adenauer bezeichnet Menschen aus Adenau

Siehe auch:

 Adenauer-Ära
 Konrad Adenauer (Flugzeug)
 Konrad-Adenauer-Stiftung
 Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus
 Flughafen Köln/Bonn „Konrad Adenauer“